Grigory Shajn,  astronome soviétique/russe.
 Shayn, cratère lunaire nommé en son honneur